Actor generalmente se refiere a la persona que se dedica a la actuación. También, puede hacer referencia a:
 El actor de reparto (o actor secundario), actor no protagonista (actor menor en una representación).
 El actor de cine, en el cine.
 El actor de voz, intérprete de actuación que proporciona su voz para cualquier medio de comunicación audiovisual, como películas, videojuegos, programas radiofónicos, series de televisión, dibujos animados, etc.
 El actor de doblaje, actor de voz que se encarga de sustituir los diálogos originales de una producción audiovisual, a posteriori, en un estudio de grabación.
 El actor pornográfico, profesional que trabaja actuando en películas de temática pornográfica.

Asimismo, en derecho, puede referirse a:
 El actor; en derecho, cada una de las partes interesadas en un proceso judicial.
 El actor internacional, grupo social de acción política de ámbito internacional.

Además, puede hacer referencia a:
 El actor; en el lenguaje unificado de modelado (UML), rol interpretado por un usuario o cualquier otro sistema que interactúa con el sujeto.

Enlaces externos